Kiauten ist der deutsche Name ostpreußischer Orte in der Oblast Kaliningrad in Russland:
 Luschki (Kaliningrad, Selenogradsk) im Rajon Selenogradsk (Kiauten, Kreis Fischhausen (Samland)/Ostpreußen)
 Smirnowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk (Kiauten, 1938–1946 Zellmühle, Kreis Goldap/Ostpreußen)